Персоналії:
 Кемпе Лавро Гнатович (1901–1981) — військовий, режисер, актор.
 Кемпе-Гош Клавдія Іванівна (1909—1997) — українська актриса.
 Кемпе Віра Лаврівна (* 1927) — письменниця, журналістка, редактор, актриса. Псевдоніми — Ікар, Вак, Ві-Ке-Ма, Віра Ке, в заміжжі — Плавущак.

Населені пункти та їхні частини
 Кемпе — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Кемпе — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кемпе — село в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кемпе — частина села Явчице в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Кемпе — частина села Самостшалув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Кемпе, Кемпер — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, адміністративний центр департаменту Фіністер.

Примітки